Las Latas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Latas, Zapotlanejo, ort, 
 Las Latas, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Las Latas, Mezquitic, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar